GZT est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation fondée en 2007 pour la protection des zèbres du Grévy et de leur habitat.

GZT est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Gaziantep-Oğuzeli, un aéroport international situé à Oğuzeli, dans le sud-est de la Turquie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports